Міста Бангладеш () — список найбільших населених пунктів Бангладеш. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, у Бангладеш є 200 міст з чисельністю понад 30 000 осіб.

Список міст Бангладеш

Примітки

Посилання 

 Principal cities and municipalities in Bangladesh 
 International city telephone codes for Bangladesh
 Bangladesh postal codes
 List of Bangladesh cities 
  

Бангладеш

Списки:Бангладеш